L'expression « Petite Venise » fait référence à la ville de Venise (région de la Vénétie, Italie).

Sciences humaines et sociales 
  (« Petite Venise ») est une colonie allemande en Amérique du Sud (1528-1546).

Culture et société 
 La Petite Venise est un film franco-italien d'Andrea Segre, sorti en 2011.

Toponyme

Allemagne 
  (« Petite Venise »), une ancienne colonie de bateliers et de pêcheurs sur le Regnitz, à Bamberg (Bavière) ;

Belgique 
 Bruges (province de Flandre-Occidentale, Région flamande), aussi appelée « (petite) Venise du Nord » ;

France 
 la Petite Venise de Colmar, un quartier de la ville surnommé ainsi à cause de ses canaux ;
 la Petite Venise de Versailles, un ensemble de bâtiments construit sous  à côté du Grand Canal et destiné à construire et entretenir la flotte qui y naviguait ;

Grèce 
 La Petite Venise, un quartier au sud de celui du Kastro, à Mykonos ;

Royaume-Uni 
  (« Petite Venise »), un quartier de Londres.

Surnom de quartier